Tibetia kan syfta på:

 Tibetia (djur) – ett släkte spindlar
 Tibetia (växter) – ett släkte av växter